Naselja u Sloveniji
 Spodnje Gruškovje, naselje u općini Podlehnik
 Zgornje Gruškovje, naselje u općini Podlehnik